La Coupe des Alpes 1969 est la  de la Coupe des Alpes de football.

Cette édition voit s'affronter des clubs italiens, allemands, belges et suisses. Dans chaque poule de six équipes, chaque formation joue quatre matchs puisque les équipes provenant d'un même pays ne s'affrontent pas (dans le groupe B, le KSV Waregem et l'Eintracht Francfort ne s'affrontent pas bien que provenant de pays différents). Les deux vainqueurs de poule s'affrontent en finale que le FC Bâle remporte aux dépens de Bologne.

Participants

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Finale

Liens externes 
 Erik Garin. Coupe des Alpes 1969. Rsssf.com.

Coupe des Alpes
Sport en Suisse en 1969
Football en Allemagne en 1969
Football en Italie en 1969
Football en Belgique en 1969